Xiayang bezeichnet:

 Xiayang (Xuwen) (下洋镇), Großgemeinde im Kreis Xuwen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xiayang (Yanling) (霞阳镇), Großgemeinde im Kreis Yanling in der chinesischen Provinz Hunan
 Xiayang (Yanping) (峡阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yanping in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiayang (Yongchun) (下洋镇), Großgemeinde im Kreis Yongchun in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiayang (Yongding) (下洋镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yongding in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiayang (Mingxi) (夏阳乡), Gemeinde im Kreis Mingxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiayang (Qingpu) (夏阳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qingpu der chinesischen Stadt Shanghai